Denise Matthews est un pseudonyme collectif (nom de plume) partagé par deux écrivains américains : Patricia Matthews et Denise Hrivnak.

Écrivain américain du XXe siècle
Nom de plume
Pseudonyme collectif
Duo d'écrivains